Franska kejsardömet kan avse:

 Första franska kejsardömet – under Napoleon I 1804–1814
 Andra franska kejsardömet – under Napoleon III 1852-1870